Miejscowości w USA:
 Fair Bluff – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
Gminy w USA:
 Fair Bluff (ang. Fair Bluff Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus